santa-mariense – abitanti di Santa Maria (Rio Grande do Norte)
santa-mariense – abitanti di Santa Maria (Rio Grande do Sul)
santa-mariense – abitanti di Santa Maria da Vitória
santa-mariense – abitanti di Santa Maria de Itabira
santa-mariense – abitanti di Santa Maria de Jetibá
santa-mariense – abitanti di Santa Maria do Cambucá
santa-mariense – abitanti di Santa Maria do Oeste
santa-mariense – abitanti di Santa Maria do Salto
santa-mariense – abitanti di Santa Maria do Suaçuí